Es uno de los componentes de las capacidades físicas.

Flexibilidad puede referirse a:.

flexibilidad articular, flexibilidad muscular o rango de desformabilidad de la musculatura. 
Flexibilidad laboral, o grado de facilidad para deshacer relaciones laborales contractuales.
Flexibilidad mecánica, relación entre los esfuerzos aplicados y los desplazamientos obtenidos en un sólido deformable. Puede ser también referido a la capacidad de algunos materiales para deformarse y  retomar su forma original.
Flexibilidad de carácter se refiere a la tolerancia hacia otras ideas o caracteres ajenos
Flexibilidad cérea, síntoma psicomotor de la esquizofrenia catatónica con disminución (respuesta a estímulos) y tendenc. a quedarse (postura) inmóvil
Flexibilidad cognitiva, capacidad de cambiar (pensamiento entre 2 conceptos diferentes) / pensar en paralelo (sobre múltiples conceptos)